Lasson – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.
 Lasson – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 La Chapelle-Lasson
 Adolf Lasson
 Georg Lasson